Dorfrichter war die Amtsbezeichnung

 eines lokalen Verwaltungsbeamten, auch als Dorfschulze, Bauer- oder Dorfmeister, Greve (Amt), Gerichtsprimus, Heimbürger, Bürgermeister oder Schultheiß bezeichnet, siehe Schultheiß
 desgleichen im Kaisertum Österreich, siehe Dorfrichter (Kaisertum Österreich)